Черняевский сельсовет:

 Черняевский сельсовет — сельское поселение в Магдагачинском районе Амурской области.
 Черняевский сельсовет — административно-территориальная единица и сельское поселение в Кизлярском районе Дагестана.

См. также